Al citar a Peonio podemos estar refiriéndonos a:

 Un habitante de Peonia (Grecia).
 Apolo, uno de cuyos sobrenombres es Peonio.
 Peonio de Éfeso, arquitecto griego del 
 Peonio de Mende, escultor griego del 
 Idioma peonio, antigua lengua indoeuropea hablada por el pueblo de los peonios.
 Peonio (métrica), un tipo de pie de la poesía grecolatina.